Бакърджиев може да се отнася за:
 Васил Бакърджиев (1906 – 1980), български актьор и режисьор
 Димитър Бакърджиев (1880 – 1919), български революционер
 Евгени Бакърджиев (р. 1955), български политик
 Никола Бакърджиев (1881 – 1954), български офицер
 Николай Бакърджиев (р. 1943), български футболист